Румен Христов може да се отнася за:
 Румен Христов (политик) (р. 1955) – български политик
 Румен Христов (футболист) (р. 1975) – български футболист